Кубок Греции 2000/2001 () — 59-й розыгрыш Кубка Греции по футболу.

Второй раунд

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
Статистика на сайте rsssf.com

2000/2001
Спорт в Греции в 2000 году
Спорт в Греции в 2001 году
Греция
Греция